Detta är en lista över sjöar i Nässjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nässjö kommun.

Lista

Externa länkar

Nässjö kommun
 Lista